Влади́мир Алекса́ндрович Полтора́цкий (1830—1886) — русский генерал и картограф из рода Полторацких. Семипалатинский губернатор, участник туркестанских походов. Племянник Анны Керн.

Биография 
Родился 15 апреля 1830 года, происходил из дворян Тверской губернии. Воспитание получил в Новгородском графа Аракчеева кадетском корпусе, откуда 13 июня 1848 г. был выпущен прапорщиком в Лейб-гвардии Гренадёрский полк. В следующем году, во время Венгерской войны, Полторацкий принял с полком участие в кампании, а через полгода поступил в Императорскую Военную Академию, где окончил курс по 1-му разряду, и был награждён малой серебряной медалью, причем имя его записано было на мраморную доску; 2 декабря 1853 г. Полторацкий был причислен к Генеральному Штабу, а через год переведен в Гвардейский Генеральный Штаб и назначен в Штаб Наследника Цесаревича главнокомандующего гвардейским и гренадёрским корпусами. В 1854 г. гвардейский корпус был двинут к Царству Польскому и Литве, и здесь Полторацкий провёл всю Восточную войну, находясь при штабе Главнокомандующего гвардией.

По окончании кампании, 9 июля 1856 г. он был назначен в Департамент Генерального Штаба с производством в капитаны, в 1862 г.,
16 сентября, назначен там же начальником Отделения по делам Кавказского, Оренбургского и Сибирского краев и произведён в полковники. В это время Полторацкий, вместе с подполковником Ильиным, основал литографию для печатания карт. В 1858 г. на первом частном литографическом картграфическом предприятии офицера Генштаба Ильина издал «Военно-исторический атлас войн 1812, 1813, 1814 и 1815 годов» для военных училищ, выдержавший несколько изданий. Первой значительной работой в этой литографии была «Карта речных областей Амура, южной части Лены, Енисея и острова Сахалина» в масштабе 40 вёрст в 1 дюйме (издана в 1864 г. Императорским Географическим Обществом), причём был руководителем и исполнителем этой работы. Из карт, изданных заведением под наблюдением Полторацкого, заслуживают внимания: «Настольная карта Европейской России» в масштабе 100 вёрст в 1 дюйме (1863 г.); «Карта Азиатской России» в масштабе 250 вёрст в 1 дюйме; «Атлас западно-русского края и Царства Польского»; кроме того, карты отдельных губернии и областей Российской Империи, учебный географический атлас, меркаторская карта земного шара и другие.

1 декабря 1863 г. Полторацкий был назначен начальником Азиатского отделения Главного управления Генерального Штаба (потом заведующим Азиатскими делами Главного Штаба), а 29 января 1867 г. был командирован Военным Министерством в Киргизскую степь и Тянь-Шань для обозрения в военном отношении западной китайской границы. Уже в мае он прибыл в отряд, выставленный на p. Текес и сделал поиск вниз по течению реки для возвращения отложившихся киргизов; углубился в Тянь-Шань по Музартскому перевалу и, первый из русских, достиг огромных Музартских ледников. Приехав в Верный, Полторацкий снарядил отряд в Заиссыккульский край с целью усмирения непокорного кара-киргизского султана Умбет-Алы. Из Верного экспедиция тронулась в прямом меридиональном направлении на юг от Заилийской равнины через проход Шамси Александровского хребта; путешественники пересекли шесть горных хребтов, в том числе горный узел Сонкульского плоскогорья, и достигли озера Сон-Куль, лежащего на высоте 8000 футов. Крайним пунктом экспедиции Полторацкого было разрушенное китайское укрепление Тессык-Таш, в 50 верстах от Кашгара. Научные результаты экспедиции Полторацкого (известной под названием «Чатыр-Кульской»), заключаются в следующем: 1) в рекогносцировке Музартского прохода, за-Нарынского края и путей в Кашгар; 2) в пятиверстной инструментальной съемке за-Нарынского края на пространстве 12000 кв. вёрст; 3) в собрании млекопитающих, птиц, насекомых и в коллекции растений (до 500 видов).

В конце года Полторацкий вернулся из командировки в Петербург и через три месяца, 25 марта 1868 г. именным Высочайшим указом назначен был военным губернатором Семипалатинской области и командующим в ней войсками, 4 мая 1868 г. произведён в генерал-майоры. В этой должности Полторацкий прослужил в течение 10 лет, ввел в области новое положение и был награждён орденами св. Станислава 1-й степени (1870 г.) и св. Анны 1-й степени (1872 г.). Будучи губернатором, Полторацкий неоднократно исполнял должность Председателя в Совете Главного управления Западной Сибири, а 21 апреля 1878 г. назначен был командующим Кронштадтской крепостной пехотной дивизией, и 4 октября того же года — командующим 5-й пехотной дивизией, расположенной тогда в составе оккупационных войск Болгарии в окрестностях Филиппополя. Прибыв в Болгарию, Полторацкий сразу принужден был заняться самой разносторонней деятельностью: его дивизии было поручено наблюдение за p. Ардой и охранение южных пределов восточной Румелии от разбойничьих шаек; он наблюдал за внутренним порядком при введении новых учреждений и новой администрации в своём районе, обязан был руководить обучением военному делу болгар и наблюдал за топографической съемкой, рекогносцировками и статистическими описаниями, производившимися в его округе. В июле 1879 г. началось очищение Болгарии нашими войсками, и дивизия Полторацкого осталась в виде арьергарда на южной границе восточной Румелии, а 10 и 15 июля 5-я дивизия была посажена на суда и отправлена в Россию. За ревностную службу в Болгарии Полторацкий был 30 августа 1879 г. произведён в генерал-лейтенанты и 23 января 1881 г. награждён орденом св. Владимира 2-й степени, а затем, 6 мая 1884 г., награждён орденом Белого Орла и в следующем году, 19 июня, назначен начальником 36-й пехотной дивизии. 20 июля 1886 г., Полторацкий подал прошение об увольнении от службы по болезни, а через 5 дней умер в Орле.

Полторацкий был хорошо знаком с нашими азиатскими делами; занимая должность начальника Азиатского Отделения Главного Штаба, он много содействовал успеху наших экспедиций во вновь присоединенные к России Среднеазиатские владения. Он состоял действительным членом Императорского Русского Географического Общества и с 1867 по 1870 г. был членом ревизионной комиссии Общества. В 1858 г. Географическое Общество присудило ему серебряную медаль за научные редакционные и картографические работы, исполненные по поручению Общества и за труд «О за-Нарынском крае»; в 1863 г. он получил почётный отзыв от Совета Общества за исполнение карты Сибири (Шварца) в своей литографии. Помимо участия в издании карт, Полторацкий известен, как автор следующих трудов: «Поход 1814 года во Францию». (СПб., 185?); «Военно-исторический атлас войн 1812—1815 г. с картами и планами» (СПб. 1860 г.); «Карта театра войны в Северной Италии» (СПб., 1859 г.); «Обзор страны между Чу и Сыр-Дарьей» («Записки Географического общества», 1867 г.); «В северо-западной Монголии» («Известия Географического общества», 1874 г.) — отчеты астрономических и топографических работ геодезистов; «О торговых сношениях с западным Китаем». («Известия Географического общества», 1873, том IX); «О мерах, облегчающих приведение частей в военное положение»; «Поездка в Муссартский проход» («Известия Географического общества», 1869 г., том X). Полторацкий помещал свои карты в «Известиях» и «Записках» Географического общества; кроме того, он писал рецензии на военные сочинения в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Русском инвалиде», «Военном сборнике» и «Сыне отечества».

Литература 
 
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии генерального штаба. СПб., 1882.
 Список генералам по старшинству на 1886 год. СПб., 1886.

Ссылки 
 

Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Картографы России
Участники Среднеазиатских походов
Географы XIX века
Члены Русского географического общества до 1917 года
Владимир Александрович
Губернаторы Семипалатинской области